Hicham du Maroc :
 Hicham du Maroc (1748-1799),  prince de la dynastie alaouite
 Hicham du Maroc (1964), petit-fils du roi Mohammed V